

Рікорда — підводний вулкан в Тихому океані, біля берегів Курильських островів
 Рікорда — гора на півострові Камчатка
 Рікорда — мис на острові Ітуруп
 Рікорда — острів в затоці Петра Великого Японського моря
 Рікорда — протока в Тихому океані, між островами Ушишир та Кетой
 Рікорда — річка на острові Кунашир